24-й чемпионат Европы по баскетболу — проходил на баскетбольных площадках Германии с 5 июня по 16 июня 1985 года. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных, разделённые на 2 группы. Чемпионом стала сборная СССР.

Арены

Результаты

Группа А

Группа B

Финальный раунд

Финал

Матчи за 3-е место

Турнир за 5-8 места

Матч за 5-е место

Матч за 7-е место

Итоговое положение

Сборная турнира 
  Валдис Валтерс
  Дражен Петрович
  Детлеф Шремпф
  Фернандо Мартин
  Арвидас Сабонис

Состав команд 
1. : Арвидас Сабонис, Валдис Валтерс, Александр Волков, Владимир Ткаченко, Валерий Тихоненко, Александр Белостенный, Сергей Йовайша, Сергей Тараканов, Римас Куртинайтис, Вальдемарас Хомичюс, Хейно Энден, Андрей Лопатов (Тренер: Владимир Обухов)

2. : Камил Брабенец, Станислав Кропилак, Иржи Окач, Отто Матицкий, Ярослав Скала, Юрай Жуффа, Властимил Гавлик, Петер Райниак, Зденек Бём, Игор Враниак, Владимир Выорал, Леош Крейчий (Тренер: Павел Петера)

3. : Вальтер Маньифико, Пьерлуиджи Марцорати, Роберто Брунамонти, Роберто Премьер, Ромео Саккетти, Арио Коста, Ренато Виллальта, Аугусто Бинелли, Энрико Джиларди, Джузеппе Боза, Ренцо Веккьято, Джампьеро Савио (Тренер: Сандро Гамба)

4. : Хуан Антонио Сан-Эпифанио, Хорди Вильякампа, Фернандо Мартин, Кандидо Сибилио, Андрес Хименес, Фернандо Ромай, Хоаким Коста, Хосеп Мария Маргалль, Хосе Лиус Льоренте, Висенте Хиль, Хуан Доминго де ла Крус, Хуан Мануэль Лопес Итурриага (Тренер: Антонио Диас Мигель)

Примечания

Ссылки 
 FIBA Europe
 FIBA

 
1985 год в баскетболе
Июнь 1985 года
Чемпионаты Европы в ФРГ
Спорт в Германии в 1985 году
Международные соревнования по баскетболу в Германии
Чемпионаты Европы в 1985 году